Крушедол-Село () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 388 жителей (по переписи населения 1991 года — 372 жителя).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на востоке общины. Близ села находится монастырь Крушедол, один из 16 сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей, основанный Ангелиной Сербской. Село соседствует с севера ещё с одним — Крушедол-Прнявор, название которого также происходит от соседства с монастырём, а  означает село близ монастыря.

Демография 
В селе Крушедол-Село, по переписи 2002 года проживали 306 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,7 лет (41,7 года у мужчин и 45,7 года у женщин). В селе есть 147 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,64.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины